Brookesia micra és un camaleó del gènere Brookesia. El camaleó més petit conegut, prou petit com per poder-se aguantar sobre el cap d'un llumí. Un adult pot créixer fins als 2,6 cm de llarg.

Fou descobert a l'illa Nosy Hara (Madagascar), al costat d'altres tres espècies, durant una expedició realitzada entre 2003 i 2007. i pot nedar fins a 30 minuts per buscar aliment.

Filogènia

Referències 

Camaleons
Fauna endèmica de Madagascar